

Presentación previa 
El kazajo Aleksandr Nedovyesov fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la primera ronda ante el eslovaco Adrian Sikora.

El checo Lukáš Rosol ganó el título, derrotando a su compatriota Jiří Veselý en la final, 3–6, 6–4, 6–4.

Cabezas de serie 

 'Lukáš Rosol (CAMPEÓN)
 Jiří Veselý (FINAL)
 Aleksandr Nedovyesov (Primera ronda)
 Peter Polansky (Primera ronda)

<li>  Jan Hájek (Baja)
<li>  Adrián Menéndez (Segunda ronda)
<li>  Matteo Viola (Segunda ronda)
<li>  Roberto Carballés Baena (Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Praga 2014